Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Patrik Kühnen /  David Prinosil (primo turno)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (finale)

 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Challenger 1994